
Termin -{CTX}- ima više značenja.

 Toksin kolere, toksin odgovoran za štetno dejstvo kolere
 Konotoksin, toksin nađen u otrovu konusnih puževa
 Ciguatoksin, neurotoksin koji proizvode morske dinoflagelate